Molnia ou Molniya (cyrillique : Молния)  est un nom russe qui veut dire « foudre » ; il peut désigner :

 les lanceurs Molnia , une famille de lanceurs soviétiques
 le satellite Molnia, un type de satellite de communication militaire soviétique
 l'orbite de Molnia, une orbite spatiale utilisée par certains satellites
 la Classe Molnia, un type de corvettes rapides lance-missiles soviétique
 la marque de montre soviétique Molnia.